Siemens A52 — стільниковий телефон фірми Siemens.

A
Мобільні телефони, представлені в 2003 році